Rębowo ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Rębowo (Piaski)
 Rębowo (Ślesin)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Rębowo (Kłodawa) (Zanziner Rahmhütte, Kreis Landsberg a. d. Warthe/Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Rębowo (Wyszogród)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Rębowo (Danzig) (Rambau, Kreis Sanzig/Westpreußen, heute Stadtteil von Danzig)
 Rębowo (Potęgowo) (Rambow, Kreis Stolp/Pommern)